Martin Svoboda je jméno několika osob:

Martin Svoboda (ekonom), bývalý děkan ESF MU
Martin Svoboda (fotbalista) (* 1975), fotbalový brankář
Martin Svoboda (novinář), bývalý šéf časopisu Hattrick